Randwijk ist ein
 Ortsteil der niederländischen Gemeinde Overbetuwe, siehe Randwijk (Overbetuwe)
 der Name des niederländischen Journalisten und Autors Henk van Randwijk (1909–1966)